Е́кстрем () — прізвище шведського походження.

 Андерс Екстрем (; 1981) — шведський яхтсмен, олімпійський медаліст (2008).
 Анна Екстрем (, уроджена Джонсон; 1959) — шведський політик і юрист, член Соціал-демократичної партії Швеції.
 Йонні Екстрем (; 1965) — шведський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Маттіас Екстрем (; 1978) — шведський автогонщик.
  (; 1906—2000) — шведський шахіст, міжнародний майстер (1950).

Примітки